Pablo García (1976) – chitarrista spagnolo
 Pablo García (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano 
 Pablo García Baena (1921-2018) – poeta spagnolo
 Pablo García Cejas (1982) – criminale uruguaiano
 Pablo García León (1946)  – ex cestista cubano
 Pablo Marcano García (1952) – pittore portoricano
 Pablo García Pérez de Lara (1970) – regista spagnolo
 Pablo P. Garcia (1925-2021) – politico filippino
 Pablo Javier García (1998) – calciatore uruguaiano
 Pablo John Garcia (1967) – politico filippino